

Musica
Sound the Alarm – album dei Saves the Day pubblicato nel 2009
Sound the Alarm – album dei The Dawn pubblicato nel 2009
Sound the Alarm – album di Howie Day pubblicato nel 2009
Sound the Alarm – EP dei Less Than Jake pubblicato nel 2017